Knut Axelsson Posse, död 1593, var en svensk riddare, riksråd  och ståthållare över Västergötland samt häradshövding över Dal.

Han var son till Axel Nilsson Posse och Anna Axelsdotter (Vinstorpaätten) och är första gången omtalad 1547. 1552 gifte han sig på Hellekis med Ebba Göransdotter Örnflycht till Bronäs (död 24 mars 1582). De båda är begravda i Tuns kyrka, vid Såtenäs väster om Lidköping.

Barn
 Brita (1554–1602, gift med Bengt Gabrielsson Oxenstierna)
 Jöran (1556–1616)
 Jöns (1557–1596/97)
 Nils (1558–1627)
 Axel (1560–1612)
 Erik (–)
 Lindorm (1566–1628)
 Anna (–)

Källor

  Personhistorisk tidskrift (1914) 
  Hofberg, Svenskt biografiskt handlexikon (1906)

Svenska riksråd under 1500-talet
Posseätten
Män
Födda 1500-talet
Avlidna 1593
Lagmän i Smålands lagsaga